Die CIMB KL Open Squash Championships 2011 fanden vom 15. bis 20. März 2011 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie International 50. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie Gold 50. Beide Felder waren mit 50.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger waren Ramy Ashour und Nicol David, wobei nur David erneut antrat. Das Endspiel der Herren gewann Karim Darwish gegen Mohamed Elshorbagy mit 11:9, 11:9 und 11:3. Darwish unterlag im Vorjahr noch Ashour im Finale. Nicol David gelang eine weitere erfolgreiche Titelverteidigung. Sie gewann das Finale gegen Madeline Perry mit 11:6, 11:6 und 11:2.
 
Das Teilnehmerfeld der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus je 16 Spielern, davon waren je vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Mohd Nafiizwan Adnan und Low Wee Wern jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2010/11
WSA World Tour 2010/11
2011